Lucanus kan syfta på:

Personer 
 Marcus Annæus Lucanus (39 f.Kr.–65), romersk skald
 Hermann von Lucanus (1831–1908), tysk ämbetsman

Övrigt 
 Lucanus (djur) – ett släkte av skalbaggar